Чикопи има више значења:
 Чикопи (Канзас)
 Чикопи (Масачусетс)